Олег Рябов:
 Рябов, Олег Алексеевич (род. 1948) — русский писатель и поэт.
 Рябов, Олег Михайлович (1932—1996) — советский дирижёр.